2010, een getal, in het bijzonder jaartal (in romeinse cijfers)
 MMX (Intel), een instructieset voor processoren van Intel Inc.
 Sturup Airport, een vliegveld in Malmö, Zweden
 MMX (album), derde album van Mindgames
 MMX-architecten, een Nederlands architectenbureau
 MMX, een Japanse missie naar Mars

Zie ook 
 Pentium MMX, een type microprocessor van Intel
 Tramlijn KMx (Kortrijk), had als variant de tramlijn MMx